Управлі́ння полі́ції (, ; ) — центральний урядовий орган в Японії, що здійснює загальний контроль над силами япо́нської полі́ції. Особливий орган Комітету державної громадської безпеки. Заснований 1954 року. Керівництво здійснюється головою Управління через голів префектурних відділів поліції. При Управлінні діють Академія поліції Японії, Науковий інститут поліції та Штаб варти Імператорського палацу.

Джерела та література

Посилання 
  Офіційна сторінка Національне поліційне агентство

Я
Поліція в Японії